Гаур:

 Гаур — крупнейший представитель рода настоящих быков.
 Гаур — исторический город, располагавшийся на территории современного района Малда в индийском штате Западная Бенгалия.
 Гаур — село в Чернышевском районе Забайкальского края.